XV Fryzjerskie Mistrzostwa Polski – fryzjerskie mistrzostwa Polski, które odbyły się w Poznaniu w dniach 27-28 września 1986 w hali Arena.

W dniu 27 września rozegrano poszczególne konkurencje. Zwycięzcami byli:
 Małgorzata Babicz (Kraków) – fryzjerstwo damskie,
 Janina Domagalska (Kraków) – fryzjerstwo męskie,
 Małgorzata Rogowska (Bydgoszcz) – kosmetyka.

W dniu 28 września miał miejsce Dzień Nowoczesnej Techniki, odbyły się też profesjonalne pokazy tworzenia fryzur i makijażu. Wystąpiła również reprezentacja polskiego fryzjerstwa i kosmetyki, biorąca wcześniej udział w międzynarodowym fryzjerskim Pucharze Przyjaźni w Miszkolcu na Węgrzech.

Przypisy 

Fryzjerstwo
Poznań w XX wieku
1986 w Polsce
Wydarzenia w Poznaniu